Leucèmia mieloide crònica (del seu nom en anglès Chronic Myelogenous Leukemia), leucèmia caracteritzada per l'augment de cèl·lules mieloides
 Chemical Markup Language, llenguatge de marques per a escriure expressions químiques, basat en XML